Barba Azul, personagem de conto infantil
Henri Désiré Landru, criminoso francês conhecido pela alcunha de Barba Azul
A Barba Azul, telenovela brasileira
Barbe-bleue, filme francês de 1902

Desambiguação